Betoncourt-lès-Brotte, commune française de la Haute-Saône,
 Betoncourt-les-Ménétriers, ancienne commune française de la Haute-Saône, rattachée en 1972 à La Roche-Morey,
 Betoncourt-Saint-Pancras, commune française de la Haute-Saône,
 Betoncourt-sur-Mance, commune française de la Haute-Saône.